Polyonymus bezeichnet:

 Ein Beiname von Gaius Bruttius Praesens (Konsul 153)
 Polyonymus (Gattung) eine Gattung der Kolibris